

Patronymie

 Chuck Mosley (1958-2017), chanteur américain ;
 Glenn Mosley (1955-), joueur américain de basket-ball ;
 Ian Mosley (1953-), batteur anglais ;
 Jamahl Mosley (1978-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Karla Cheatham-Mosley (1981-), actrice américaine ;
 Lacey Mosley (1981-), chanteuse américaine ;
 Max Mosley (1940-2021), personnalité du sport automobile ;
 Michael Mosley (1978-), acteur et mannequin américain ;
 Nicholas Mosley (1923-2017), deuxième fils d'Oswald Mosley, romancier anglais ;
 Oswald Mosley (1896-1980), homme politique britannique ;
 Qwanell Mosley (1988-), chanteur soul américain ;
 Roger E. Mosley (1938-2022), acteur américain ;
 Shane Mosley (1971-), boxeur américain ;
 Snub Mosley (1905-1981), tromboniste américain de jazz ;
 Timothy Zachery Mosley (1971-), producteur, rappeur, chanteur américain connu sous le pseudonyme de Timbaland ;
 Walter Mosley (1952-), écrivain afro-américain.

Autres 
Mosley, série télévisée britannique diffusée en 1998

Patronyme anglais